WHK steht für:
 Weitester Hörerkreis im Hörfunk, siehe Medienreichweite
 Welthandelskonferenz
 Flughafen Whakatāne (IATA-Code), Flughafen in Whakatāne, Neuseeland
 Wiederherstellungskonsole (MS Windows und andere)
 Wiederholerkennzeichen
 Wissenschaftlich-humanitäres Komitee
 Wissenschaftliche Hilfskraft

whk steht für:
 Wahau Kenyah (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache in Kalimantan

WHK